Ernakulamia är ett släkte av svampar. Ernakulamia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ernakulamia